Фрэнк Ри́чард Джордж Лэ́мпард (; 20 сентября 1948, Ист Хэм, Лондон), более известный как Фрэнк Лэмпард-старший () — завершивший карьеру английский футболист, защитник.

Фрэнк Лэмпард начал карьеру в 1967 году, в английском «Вест Хэм Юнайтед». В составе «Вест Хэма», Фрэнк провёл 660 матчей и забил 20 мячей, и выиграл два кубка Англии в 1975 и 1980 году, стал финалистом Кубка кубков в сезоне 1975/76, а в 1981 стал чемпионом Второго дивизиона.

Лэмпард провёл всего два матча за основную сборную Англии. Его дебют состоялся в октябре 1972 года, в матче против Югославии.

Карьера 

В 1985 году, Фрэнк перешёл в «Саутенд Юнайтед», которым тогда руководил Бобби Мур. В новом клубе Лэмпард провёл 38 игр, перед тем как завершить свою карьеру. С 1994 по 2001, Лэмпард был ассистентом Харри Реднаппа (Реднапп является свояком Фрэнка) в «Вест Хэм Юнайтеде». Сын Фрэнка, Фрэнк Лэмпард-младший, названный в честь отца, известен по выступлениям за «Челси» и сборную Англии.
Жена Фрэнка, Пэт, умерла 24 апреля 2008 года от пневмонии.

Ссылки 
 Профиль на сайте «Ynw62.dial» 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Саутенд Юнайтед»
Тренерский штаб ФК «Вест Хэм Юнайтед»